Christian Süss (né en 1985), joueur de ping-pong allemand
 Esther Süss (née en 1974), cycliste suisse
 Joseph Süss Oppenheimer (1698 - 1738)
 Le Juif Süss, le titre de plusieurs œuvres
 Wilhelm Süss (1895 - 1958), mathématicien allemand

Articles connexes 
 Sus

Homonymie de patronyme